Группу 6 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Грузии, Испании, Сан-Марино, Хорватии, Швеции и Эстонии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию, а команда, занявшая второе место, оказавшись в четвёрке лучших команд, занявших вторые места примет участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 6 

{|
|-
|

|

|}

Результаты 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
7 мячей

  Жерар Деулофеу

  Мунир Эль-Хаддади

  Стипе Перица

6 мячей

  Ника Качарава

4 мяча

  Марко Асенсио

  Марио Пашалич

3 мяча

  Антонио Милич

  Кристоффер Олссон

  Густав Энгвалль

2 мяча

  Отар Китеишвили
  Георгий Папунаишвили
  Санти Мина
  Дани Себальос

  Денис Суарес
  Иньяки Уильямс
  Мирко Марич
  Йосип Радошевич

  Ферхад Аяз
  Керим Мрабти
  Муамер Танкович
  Мелкер Халльберг

1 мяч

  Бачана Арабули
  Отар Какабадзе
  Саба Лобжанидзе
  Георгий Хараишвили
  Мате Цинцадзе
  Леван Шенгелия
  Хосе Луис Гайя
  Диего Гонсалес Поланко
  Борха Майораль
  Хорхе Мере

  Оливер Торрес
  Давиде Чезарини
  Филип Бенкович
  Домагой Павичич
  Дино Перич
  Марко Пьяца
  Дуже Чалета-Цар
  Йоэль Асоро
  Линус Вальквист

  Самуэль Густафссон
  Филип Дагерстол
  Эмиль Крафт
  Джордан Ларссон
  Карлос Страндберг
  Александр Франссон
  Павел Цибицкий
  Маттиас Кяйт
  Роберт Кирсс

Автоголы

  Микель Мерино (в матче со Швецией)
  Мануэль Баттистини (в матче с Хорватией)

  Давиде Чезарини (в матче с Эстонией)

  Доминик Ливакович (в матче с Грузией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017